см. Диодот
 Теодат (король остготов) — см. Теодохад